El término platillo volante puede hacer referencia a un objeto volador no identificado u ovni, pero también a:
 Platillos volantes, series de cuadernos españoles de 1955 y 1956;
 Platillos volantes, película española de 2003.